Lewon steht für:

 ein männlicher Vorname, siehe Levon

Lewon ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Christian Löwen, genannt Lewon (um 1690–1760), deutscher Gärtner und Baumeister
 Marc Lewon (* 1972), deutscher Musiker und Musikwissenschaftler